Пётр Дмитриевич Каширин (7 апреля (20 апреля) 1892(1893) — 4 февраля 1938) — участник 1-й мировой, советско-польской и Гражданской войн, один из представителей оренбургского красного казачества, партийный и хозяйственный работник, член ЦИК СССР, брат Н. Д. Каширина и И. Д. Каширина. Расстрелян в 1938 году, реабилитирован посмертно.

Биография 
Родился в семье казака-учителя, позднее выбранного станичным атаманом, Д. И. Каширина. Окончил Оренбургское казачье военное училище в 1913 году. Участник Первой мировой войны, хорунжий Русской императорской армии, воевал на Юго-Западном фронте с 1914 по 1918 год. Был контужен и попал в германский плен, из которого освобожден в декабре 1918 г. В составе 30-й стрелковой дивизии Красной Армии участвовал в освобождении Урала от войск А. В. Колчака в 1919 году, в качестве комиссара 10-й кавалерийской дивизии в 1920 году — в войне с Польшей. Вырываясь из окружения, был интернирован на территорию к тому времени нейтральной Германии. После нескольких попыток побега был перевезён к бельгийской границе. С помощью представителей русской секции «Спартак» на пароходе переправился в Эстонию и в ноябре 1920 года прибыл в Москву, сохранив документы политотдела, партбилет и личное оружие.

Находился на партийно-хозяйственной работе с декабря 1920 года: заведующий инструкторским отделом Челябинского губкома (1921), заместитель председателя Челябинского губисполкома (1922). Делегат 1-го Всесоюзного съезда Советов, на котором был избран членом ЦИК СССР (1922). Был делегатом 15-й Всесоюзной партийной конференции (1924).

С 14 июня 1926 года являлся председателем Оренбургского губернского исполнительного комитета, затем с 4 сентября 1931 по 13 сентября 1933 года председателем исполнительного комитета Оренбургского городского совета. Назначен первым директором Оренбургского сельскохозяйственного института. На момент ареста являлся управляющим областного коммунального банка, проживал в г. Оренбурге.

Репрессии 
Арестован 6 июня 1937 года в Оренбурге на основании ложного доноса Н. Т. Фокина-Уральского. На первом же допросе у начальника Управления НКВД А. И. Успенского Каширин сообщил о якобы существовавшей в Оренбурге с 1931 года «военно-казачьей контрреволюционной организации», штаб которой «создан Петром Дмитриевичем Кашириным по заданию Бухарина, Рыкова и Томского». Заявив и о собственной «работе» в «штабе», назвал состав; на первом месте — «бывший казачий офицер, бывший председатель Оренбургского губисполкома Пётр Дмитриевич Каширин». Внесен в сталинский расстрельный список от УНКВД Оренбургской обл. за 7 декабря 1937 г. («за» 1-ю категорию Сталин, Молотов, Жданов). Осуждён 4 февраля 1938 года выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР к ВМН (члены ВКВС СССР Г. Алексеев, А. Горячев, Микляев). Расстрелян в тот же день в числе 60 осужденных (в том числе Фокина-Уральского). Предполагаемое место захоронения — Зауральная роща г. Оренбурга. Реабилитирован посмертно 14 ноября 1957 года.

Память 
 Имя братьев Кашириных носят улицы в городах Оренбург, Кунгур, Челябинск, Краматорск, Сибай.

Примечания

Литература 
 Апрелков А. В. Третий сын атамана // Курчатовец (Ч.) 1991. 24 апр.;
 Апрелков А. В. Трагедия семьи атамана Каширина // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. Сер. Ист. науки. 1996. № 1;
 Апрелков А. В. Судьба семьи атамана Каширина // Инфор. 1999. № 4. Соавт.: Л. А. Попов.
 Новый председатель Губисполкома. Петр Дмитриевич Каширин // Смычка : орган Оренбург. Губкома ВКП(б), Губисполкома и Губпрофсовета. 1926. № 192 (22 авг.). С. 2. Без подп.

Ссылки 
 Оренбургские градоначальники с момента основания города 
 КАШИРИН Пётр Дмитриевич — Энциклопедия «Челябинск» 
 http://stalin.memo.ru/spiski/pg05226.htm 

Персоналии:Спецслужбы СССР
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)
Казаки в Первой мировой войне
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Председатели Оренбургского горисполкома
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Выпускники Оренбургского казачьего училища
Члены ЦИК СССР
Казнённые в 1938 году
Ректоры Оренбургского аграрного университета